

Ісянгільдіно — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Ісянгільдіно — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан